Биск — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Биск, Александр Акимович (1883—1973) — русский поэт, переводчик.
 Биск, Анатолий Александрович (Ален Боске; 1919—1998) — французский писатель и драматург, сын А. А. Биска.
 Биск, Израиль Яковлевич (1921—2009) — советский и российский историк-германист.

См. также 
 Биски
Биск (блюдо)